Aspettativa, diritto
Aspettativa, sociologia
Aspettativa, economia
Valore atteso, matematica

Altri progetti